Зона Замфирова се може односити на:

Зона Замфирова, роман-приповетка  Стевана Сремца
Зона Замфирова, југословенски филм из 1967. 
Зона Замфирова, српски филм из 2002.
Зона Замфирова 2: Врати се, Зоне, српски филм из 2017.